Knickmeyer ist der Name von

 Ernst Heinrich Knickmeyer (* 1951), deutscher Geodät, Professor für Geodäsie an der Hochschule Neubrandenburg

Knickmeyer steht für

 Knickmeyers Restaurant, auch Restaurant Knickmeyer genannt, 1894 nach Plänen von Johannes Franziskus Klomp eingerichtete Gaststätte